Појам Марија Гонзага може да се односи на:

 Марија Гонзага, војвоткиња од Монферата
 Марија Гонзага од Пољске